Het kapplergordeldier (Dasypus kappleri)  is een zoogdier uit de familie van de gordeldieren (Dasypodidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Krauss in 1862.

Gordeldieren
IUCN-status niet bedreigd